Nosal – szczyt w Tatrach Zachodnich
 nosal – część hełmu
 Marcin Nosal – polski dyplomata